11-е Южноазиатские игры состоялись в Дакке (Бангладеш) в 2010 году. Бангладеш третий раз принимал Южноазиатские игры (первый раз в 1985 году и второй раз в 1993 году). Церемония открытия состоялась 29 января, а закрытия — 8 февраля. Примерно 2000 спортсменов из 8 стран приняли участие в состязаниях по 23 видам спорта. Дакка стала первым городом трижды принявшим Южноазиатские игры. Индия по-прежнему сохранила своё господство в итоговом медальном зачёте, получив 175 медалей, из которых 90 золотых. Пакистан завоевал 19 золотых медалей, в то время как принимающая страна Бангладеш взяла 18 золотых медалей (в том числе в футболе и крикете). Бангладеш, однако, завоевал второе место в общекомандном зачёте опередив Пакистан. Спортсмен из Шри-Ланки Шихан Абайпития стал самым быстрым в беге на 100 метров, среди женщин быстрее всех пробежала эту дистанцию пакистанка Насим Хамид.

Организация 
11-е Южноазиатские игры должны были проводиться в ноябре 2009 года, однако принимающая страна (Бангладеш) столкнулась с трудностями в связи с проведением всеобщих выборов. В результате Совет ассоциации Южной Азии перенёс Игры на начало 2010 года. Предполагаемый бюджет Игр 2010 года составил около 2,3 млн долларов США.

Виды спорта 
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Велоспорт
 Гандбол
 Гольф
 Дзюдо
 Кабадди
 Карате
 Крикет
 Лёгкая атлетика
 Сквош
 Стрелковый спорт
 Стрельба из лука
 Плавание
 Настольный теннис
 Волейбол
 Тяжёлая атлетика
 Тхэквондо
 Ушу
 Футбол
 Хоккей

Итоги Игр

Происшествия

Казус во время марафона 
В связи с подготовкой к церемонии закрытия на Национальном стадионе Оргкомитет в последний момент принял решение, что линия финиша в марафонском забеге должна быть перенесена. Однако расстояние не было должным образом измерено, и после того как непальский спортсмен побил действующий мировой рекорд на 12 минут, организаторы заметили, что длина дорожки на 7 км меньше требуемой. Результаты марафонского забега были аннулированы.

Падение лифта 
Шесть непальских спортсменов получили легкие ранения в результате падения лифта в отеле за несколько часов до начала Игр.

Инцидент во время велогонки 
Фатема Чакма, велосипедистка из Бангладеш, была дисквалифицирована за то, что толкнула зрителя на мотоцикле во время гонки по маршруту Кхулна-Гопалгандж.

Примечания

Ссылки 
 Итоги Игр
 Игры-2010 на сайте Олимпийского совета Азии

Международные спортивные соревнования в Дакке
2010
2010-е годы в Бангладеш
Спорт в Азии в 2010 году
Январь 2010 года
Февраль 2010 года